El colibrí de Loja  o amazilia de Loja (Amazilia alticola), es una especie de colibrí en el sur de Ecuador y norte del Perú, vive en los bordes del bosque nublado y el matorral abierto entre 1000 y 2200 .

Taxonomía
A veces se considera una subespecie de la amazilia costeña, (Amazilia amazilia).

Referencias
Handbook of the Birds of the World. Vol. 5, J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sargatal (eds.), Barcelona, 1999
Hummingbird splits

alticola
Aves de América del Sur